Tabia kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Tabio (ort i Filippinerna), Kordiljärernas administrativa region, Province of Benguet, 
 Tabid, ort, Norra Mindanao, Province of Misamis Occidental,

Marocko 

 Tabia (kommun i Marocko, Souss-Massa-Draâ), Taroudannt, 
 Tabia (kommun i Marocko, Tadla-Azilal), Azilal Province, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar